Gmina Nowa Karczma () es una gmina rural (distrito administrativo) en el condado de Kościerzyna, Voivodato de Pomerania, en el norte de Polonia . Su asiento es el pueblo de Nowa Karczma, que se encuentra a unos 15 kilómetros al este de Kościerzyna y a 39 kilómetros al suroeste de la capital regional Gdańsk.

La gmina cubre un área de , y a partir de 2006 su población total es de 6.288 habitantes.

La gmina contiene parte del área protegida llamada Parque Natural de Kashubian.

Pueblos 
Gmina Nowa Karczma contiene los pueblos y asentamientos de Będomin, Grabówko, Grabowo Kościerskie, Grabowska Huta, Guzy, Horniki, Horniki Dolne, Horniki Górne, Jasionowa Huta, Jasiowa Huta, Kamionki, Liniewko Kościerskie, Lubań, Lubieszynek, Nowa Karczma, Nowe Horniki, Nowy Barkoczyn, Olszowy Kiesz, Rekownica, Skrzydłówko, Skrzydłowo, Śledziowa Huta, Stary Barkoczyn, Szatarpy, Szpon, Sztofrowa Huta, Szumleś Królewski, Szumleś Szlachecki, Wielki Kamień, Zielona Wieś y Zimne Zdroje.

Gminas vecinas 
Gmina Nowa Karczma limita con las gminas de Kościerzyna, Liniewo, Przywidz, Skarszewy y Somonino.

Referencias 

 Cifras oficiales de población polaca 2006

Enlaces externos 

Localidades del voivodato de Pomerania